Pedro Suárez de Toledo y Ayala (m. 18 de mayo de 1385) fue un noble español del siglo XIV, ricohombre de Castilla, II señor de Casarrubios del Monte y I señor de Arroyomolinos (Madrid). También es conocido como Pedro Suárez III, para diferenciarlo de varios homónimos.

Biografía 
Nacido en el siglo XIV, fue hijo de Diego Gómez de Toledo, I señor de Casarrubios del Monte y de Valdepusa y de Inés de Ayala, señora de Malpica y aya de la infanta María, futura reina de Aragón. 

Fue alcalde y notario mayor de Toledo. Heredó el señorío de Casarrubios del Monte al fallecer su padre (entre 1371 y 1374), y en 1379 el rey Juan I de Castilla le confirmó la merced de la villa de Arroyomolinos, que Pedro I de Castilla había concedido a su padre. También fue armado caballero de la Orden de la Banda en el reinado de Juan I de Castilla.

En su primer testamento de 1376, otorgado antes de marchar a luchar contra Portugal  dispuso que si muriese en batalla, le enterrasen en el monasterio de San Agustín de Casarrubios, ante el altar mayor y que acabasen las obras del convento que había empezado su padre. Dejó como heredero a su hijo Gutierre y, si este muriese, hace heredera a su hermana Teresa de Ayala, priora en el monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, quien había sido amante del rey Pedro I.

Falleció en 1385 en la batalla del Troncoso contra los portugueses, poniendo fin al linaje directo de su señorío en la región toledana, aunque por la línea femenina, conduce hasta Fernando el Católico, ya que es uno de sus tatarabuelos por la vía materna.

No recibió sepultura en el monasterio de San Agustín, según había dispuesto en su testamento, sino en la iglesia de San Antolín que posteriormente formó parte del convento de Santa Isabel de los Reyes donde se conservó su sepulcro en el coro del convento hasta que fue vendido posteriormente al Museo Frederic Marès en Barcelona.

Matrimonio y descendencia 
Antes de contraer matrimonio con Juana Meléndez de Orozco, II señora de Pinto, hija de Íñigo López de Orozco y María García de Meneses, tuvo un hijo natural, menor de edad cuando murió su padre, siendo su abuela Inés de Ayala su tutora. 
 Gutierre Gómez de Toledo, que aún vivía en 1430.

De su matrimonio con Juana nacieron dos hijas:
 Inés de Ayala, la segunda esposa de Diego Fernández de Córdoba, padres de Marina Fernández de Córdoba, abuela del rey Fernando el Católico.

 Teresa de Ayala, también llamada Teresa Vázquez (de Ayala)(m. 1433), III señora de Pinto. Se integró en la corte en abril de 1401 como doncella de la reina Catalina de Lancaster. Contrajo matrimonio con Fernán Álvarez de Toledo,  llamado «el Viejo», I señor de Higares, hijo de Fernando Álvarez de Toledo el Tuerto y de su esposa Leonor de Ayala, señora de Torrejón de Velasco. Teresa y Fernán fueron padres de cuatro hijos, entre ellos: García Álvarez de Toledo (m. 1474), II señor de Higares, casado con Leonor de Guzmán, hija de de Tello de Guzmán y Mencía de Haro, y padres de Teresa y Fernán Álvarez de Toledo; y el primogénito, el regidor Pedro Suárez de Toledo, IV señor de Pinto que se casó con Juana de Toledo y Guzmán, segunda hija de otro Pedro Suárez de Toledo y de su mujer Leonor de Guzmán, padres de Leonor Álvarez de Toledo y Guzmán, V señora de Pinto.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 

Nobles de España del siglo XIV
Señores de España del siglo XIV
Notarios mayores del reino de Toledo
Casa de Toledo